Greip est une géante (jötunn) de la mythologie nordique;
Greip est une des lunes de Saturne.